Bundestagswahlkreis 130 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Warendorf (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Münster (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Lahn-Dill (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hersfeld (1949 bis 1976)